HDL puede referirse a:

 HDL, sigla en inglés de High Density Lipoprotein, es decir, lipoproteínas de alta densidad.
 HDL, sigla en inglés de Hardware Description Language, es decir, lenguaje de descripción de hardware.